Pegazus, szárnyas ló a görög mitológiában
 Pegasus csillagkép
 Pegazus-galaxis, egy kitalált galaxis a Csillagkapu: Atlantisz című filmsorozatban
 Pegazus, Zilahy Lajos (1891–1974) magyar író, filmrendező filmvállalata (1930-as évek)
 Pegasus rakéta
 Pegazus, ausztrál heavy metal együttes
 Pegasus, izraeli kémszoftver
 Pegasidae (szárnyas csikóhalak), a sugarasúszójú halak egyik családja
 Pegasus, a szárnyas csikóhalakhoz tartozó nem
 Pegazus hadművelet
 Pegazus terv, a Csillagkapu egyik epizódja